Scheckenbach ist der Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Gewässer:
 Scheckenbach (Aisch), rechter Zufluss der Aisch an der Gackenmühle, Gemeinde Illesheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Scheckenbach (Gickelhäuser Bach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Gickelhäuser Bachs (zur Tauber) bei Gickelhausen, Gemeinde Adelshofen, Landkreis Ansbach, Bayern

Ortschaften:
 Oberscheckenbach, Kirchdorf der Gemeinde Ohrenbach im Landkreis Ansbach, Bayern
 Tauberscheckenbach, Kirchdorf der Gemeinde Adelshofen im Landkreis Ansbach, Bayern

Scheckenbach ist ein Familienname:
 Scheckenbach (Adelsgeschlecht) (1231–1397), Linie des fränkischen Adelsgeschlechts der Ehenheim